Cisek  – wieś w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Cisek
 Cisek – gmina wiejska
 Cisek – dawna gromada
 Cisek – potok, dopływ Odry

Ludzie o nazwisku Cisek 
 Janusz Cisek (ur. 1955) – polski historyk, wykładowca akademicki
 Magdalena Cisek (ur. 1990) – polska lekkoatletka, płotkarka i sprinterka
 Marek Cisek – polski ekonomista i politolog, doktor habilitowany nauk ekonomicznych
 Wiesław Cisek (ur. 1963) – polski piłkarz